Agostana divaricata är en flockblommig växtart som beskrevs av Samuel Frederick Gray. Agostana divaricata ingår i släktet Agostana och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
divaricata